Le mot Minho ou Miño est un toponyme de la péninsule ibérique qui peut désigner :

Toponyme

Cours d'eau 
Minho ou Miño est un fleuve de l'Espagne et du Portugal.

Régions 
Minho (province historique) est une province historique portugaise.
Minho-Lima est une des 30 sous-régions statistiques du Portugal.
O Baixo Miño est une comarque de la province de Pontevedra, Galice, Espagne.

Communes 
Espagne
Miño (Galice) est une commune de la province de La Corogne, Galice, Espagne.
Castrelo de Miño est une commune de la province d'Ourense, Galice, Espagne.
Salvaterra de Miño est une commune de la province de Pontevedra, Galice, Espagne.
Miño de San Esteban est une commune de la province de Soria, Castille-et-León, Espagne.
Portugal
Vieira do Minho est une municipalité du Portugal, située dans le district de Braga et la région Nord.

Vin 
Minho (VR) est un vin qui fait partie des Vinhos regionais (VR) portugais.

Presse 
 Le Correio do Minho, quotidien publié à Braga.